

Sigle 
 Anti-Ballistic Missile – missile anti-balistico (da cui ABM treaty o trattato ABM per riferirsi al Trattato anti missili balistici)
 Agent-Based Model – Modello ad agenti, modello computazionale per simulazioni al computer basato su decisioni individuali

Codici 
 ABM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bamaga (Australia)
 abm – codice ISO 639-3 della lingua abanyom

Altro 
 ABM – abbreviazione aeronautica di Abeam – Al traverso di...
 ABM – azienda italiana specializzata in abbigliamento sportivo